Kariya peut désigner :
 Kariya, une ville de la Préfecture d'Aichi, au Japon ;
 Paul Kariya, un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Steve Kariya, un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Martin Kariya, un joueur canadien de hockey sur glace.